Михаил Чехов: Чехов, Михаил Александрович (1891—1955) — русский и американский актёр, режиссёр, театральный педагог.
 Чехов, Михаил Павлович (1865—1936) — писатель, театральный критик, брат и биограф А. П. Чехова.